La Temporada 1919 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la décimo novena temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la décimo sexta con Serie Mundial. Los Cincinnati Reds derrotaron a los Chicago White Sox por 5-3 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1919

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol
 Serie Mundial de 1919

Referencias 

1919
Deporte en Estados Unidos en 1919
Deporte en 1919